Anisacanthidae är en familj av insekter. Anisacanthidae ingår i överfamiljen Bacilloidea, ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anisacanthidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Anisacanthidae